Nationalliga austriacka w piłce nożnej (1970/1971) była 60. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Austria Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół Wacker Innsbruck.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1970 w piłce nożnej
1971 w piłce nożnej
1970 w Austrii
1971 w Austrii